Общегреческий чемпионат 1935/1936 () — 7-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1935/1936
Греция
Греция
1935 год в Греции
Спорт в Греции в 1936 году